Geografia:
Pàmies és un municipi francès, situat al departament d'Arieja.
 Personatges:
Isidre Pàmies i Borràs fou un guerriller carlí del .
 Teresa Pàmies i Bertran (1919), escriptora catalana.
 Sergi Pàmies i López (1960), escriptor i crític de televisió català, fill de Teresa Pàmies i de Gregorio López Raimundo
Joan Pàmies